Underhill désigne :

Toponyme 

 Underhill (Dorset), Angleterre
 Underhill (Londres), Angleterre
 Underhill (Vermont), ville de l'État américain du Vermont
 Underhill (Wiltshire), Angleterre
 Underhill (Wisconsin), ville de l'État américain du Wisconsin

Patronyme 

 Barbara Underhill (1963-), patineuse artistique canadienne
 Sam Underhill (1996-), joueur international anglais de rugby à XV
 Charles Underhill : Reginald Hill (1936-2012), romancier et nouvelliste britannique, a parfois utilisé ce pseudonyme
 Anne Barbara Underhill, astronome

Autres 
 l', un destroyer américain de la Seconde Guerre mondiale
 (2154) Underhill, un astéroïde nommé d'après Anne Barbara Underhill (voir ci-dessus)
 Underhill, le nom du premier campement sur Mars dans le roman Mars, la rouge de Kim Stanley Robinson